KTL steht für:
 Kathodische Tauchlackierung, siehe Elektrophoretische Abscheidung
 Klassifizierung therapeutischer Leistungen 
 Kuratorium für Technik in der Landwirtschaft (KTL) Vorgängerorganisation von KTBL und DEULA
 KTL (Musikduo), Duo bestehend aus Stephen O’Malley und Peter Rehberg

ktl steht für:
 Koroshi (ISO-639-3-Code), Dialekt der belutschischen Sprache

κτλ oder κ.τ.λ. (ktl oder k.t.l.) steht für:
 και τα λοιπά (kai ta loipá), eine griechische Phrase, deutsch: und so weiter

Abkürzung